Voici la liste des planètes mineures numérotées de 324001 à 325000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 324001 à 325000

324001-324100

324101-324200

324201-324300

324301-324400

324401-324500

324501-324600

324601-324700

324701-324800

324801-324900

324901-325000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000